Chalus kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Châlus, departementet Haute-Vienne i regionen Nouvelle-Aquitaine, 
 Chalus, Puy-de-Dôme, departementet Puy-de-Dôme i regionen Auvergne-Rhône-Alpes,

Iran 

 Chalus (stad i Iran), Mazandaran, 
 Shahrestān-e Chālūs, delprovins i Mazandaran

Robotskapade Iranförgreningar